Ein Nekronym ist ein Verweis auf den Namen einer gestorbenen Person. Viele Kulturen haben Tabus und Traditionen, die in Verbindung mit der Weitergabe von Namen stehen. Die Möglichkeiten des Umgangs mit einem solchen Namen sind vielfältig. Es ist möglich, dass ein solcher Name im Übermaß und ständig genannt wird, bis hin zu dem absoluten Verbot des Aussprechens. 
Meist werden in letzterem Falle Umschreibungen oder Spitznamen der betreffenden Person genannt. In manchen Fällen ist es jedoch auch möglich, dass materielle Güter nach den Verstorbenen benannt werden, um deren Gedenken zu ermöglichen.

So ist es in einigen Kulturen üblich, ein Neugeborenes nach einem kürzlich Verstorbenen zu benennen, in anderen wiederum sind umfangreiche Rituale und Wartezeiten notwendig, bis ein Ahnenname erneut vergeben werden darf. In manchen Kulturen bleibt ein solcher Name verschiedentlich sogar ganz von der Weitergabe ausgeschlossen. Beispielsweise verwendete jeder chinesische Kaiser einen individuellen Thronnamen.

Tod in der Kultur
Anthroponymie